Het begrip Akhnaten kent meerdere definities. Bedoeld kan worden:
een Egyptische farao uit de 18e dynastie; zie Achnaton
een opera van de Amerikaanse componist Philip Glass